Örebro – miasto w Szwecji
 gmina Örebro – gmina w Szwecji
 Örebro (region) – region w Szwecji
 Örebro centralstation – stacja kolejowa
 Örebro HK – klub hokejowy
 Örebro SK – klub piłkarski
 Uniwersytet w Örebro